Ilyophis är ett släkte av fiskar. Ilyophis ingår i familjen Synaphobranchidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ålartade fiskar
Ilyophis